Авиацио́нная улица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Авиационная улица — улица в Астрахани.
 Авиационная улица — улица в Брянске 
 Авиационная улица — улица в городе Воронеже.
 Авиационная улица — улица в Екатеринбурге.
 Авиационная улица — улица в Красноярске.
 Авиационная улица — улица в Липецке.
 Авиационная улица — улица в Москве.
 Авиационная улица — улица в Нижнем Новгороде.
 Авиационная улица — улица в Новосибирске.
 Авиационная улица — улица в Орске.
 Авиационная улица — улица в городе Пензе.
 В Санкт-Петербурге:
 Авиационная улица — улица в Московском районе.
 Авиационная улица — улица в Горелове.
 Авиационная улица — улица в Зеленогорске.
 Авиационная улица — улица в Сестрорецке.
 Авиационная улица — улица в Симферополе.
 Авиационная улица — улица в Сочи.

Украина 
 Авиационная улица — улица в Днепре.
 Авиационная улица — улица в городе Запорожье.
 Авиационная улица — улица в Николаеве Николаевской области.
 Авиационная улица — улица в городе Полтаве.
 Авиационная улица — улица в Харькове.

См. также 
 Авиационный переулок
 Улица Авиаторов